Zabłocie – wieś w sielsowiecie Borowlany, na północ od Mińska
 Zabłocie – wieś w sielsowiecie Szczomyślica, na południowy zachód od Mińska